Le tournoi de tennis de Floride est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier I, se dispute à Boca Raton du 2 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Larisa Neiland et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Floride
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Floride
Tennis aux États-Unis en 1992
Compétition de tennis à Boca Raton
Tennis en mars 1992